Kabinet-Marlin-Romeo kan verwijzen naar:

 Kabinet-Marlin-Romeo I, een Sint-Maartens kabinet (15 januari - 25 juni 2018)
 Kabinet-Marlin-Romeo II, een Sint-Maartens kabinet (25 juni - heden)